Зелёный Кут — название населённых пунктов:

Россия 
 Зелёный Кут — посёлок в Климовском районе Брянской области.

Украина 
 Зелёный Кут — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Кут — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Зелёный Кут — село в Котовском районе Одесской области.
 Зелёный Кут — село в Миргородском районе Полтавской области.